His Smashing Career – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Sterling Film Company
His Smashing Career – cortometraggio del 1917 diretto da Henry Lehrman